Signalflag er flag hvormed man kan kommunikere med andre skibe eller land. Historisk har der været adskillige serier af signalflag, men de internationale signalflag er i dag mest udbredt. Signalflag sættes ofte i en dobbelt line, der har toppunkt i sallinghornet og som fastholdes med en lineholder på masten.

Et signalflag kan sættes enten Close up hvor flaget er sat højest oppe i faldet. Flaget kan også sættes på Dip, hvor flaget bliver sat cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up og dermed viser at man er er ved at forberede til at udføre flagets betydning.

De civile signalflag har hver deres egen betydning når de hænger alene og koden gælder for al skibsfart:

Signalflagene

Militære standere

Referencer og eksterne links 

 Boatswain's mate: know your flags

Navigation
Skibsterminologi